Юліан Кройтор — засновник Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки і його перший директор, заслужений працівник культури України
 Кройтор Роман (;  12.12.1926, Йорктон, Саскачеван, Канада —  16.9.2012 Квебек, Канада) — канадський кінодіяч.
 Кройтор Сергій Леонідович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Див. також 
 Кройтору